A Haemuaszet (ḫˁỉ-m-w3s.t; „Felragyog Thébában”) ókori egyiptomi név. Legismertebb viselője a XIX. dinasztia idején élt II. Ramszesz és Iszetnofret fia, Haemuaszet herceg, Ptah főpapja, aki a korábbi fáraók építményeinek gondos helyreállításáról ismert, és emiatt szokták az első egyiptológusnak is nevezni. A név ezenkívül része volt XX. dinasztiabeli fáraók (IX. Ramszesz, XI. Ramszesz nevének is. Egyéb ismert viselői:

 Haemuaszet, Jahmesz Pennehbet fivére, akivel közös sírjuk épült
 Haemuaszet herceg, valószínűleg II. Amenhotep fia
 Haemuaszet, „a király legyezőhordozója” (tanácsadó). I. Ramszesz apjának, Széthi parancsnoknak a testvére, nevét említik Széthi egy sztéléjén. Volt egy birtoka Kawában (ma Kartúm). Egy szobron feleségével, Taemwadzsszival együtt ábrázolják.
 Haemuaszet herceg, Merenptah fia. A karnaki templomban ábrázolják apja csatajelenetein.
 Haemuaszet herceg, III. Ramszesz fia.
 Haemuaszet, vezír IX. Ramszesz uralkodása alatt, sírrablások kivizsgálója.

Források

Ókori egyiptomi nevek